Chambers é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Chambers (Alabama)
Condado de Chambers (Texas)

Desambiguações de topônimos